Clardy ist der Familienname folgender Personen:

 John Daniel Clardy (1828–1918), US-amerikanischer Politiker
 Jon Clardy (* 1943), US-amerikanischer Biochemiker
 Kit Clardy (1892–1961), US-amerikanischer Politiker
 Martin L. Clardy (1844–1914), US-amerikanischer Politiker